Szew – połączenie sąsiadujących ze sobą struktur, np.:

 szew chirurgiczny
 szew (technika) – połączenie konstrukcyjne brzegów przedmiotów
 szew (anatomia):
 szew (anatomia stawonogów):
 szew właściwy (sutura) – połączenie między sklerytami
 szew rzekomy (sulcus) – uwypuklenie oskórka
 szew skrzydła – zawinięcie błony skrzydła owada
 szew (anatomia kręgowców)
 szew kostny (sutura) – nieruchome, łącznotkankowe połączenie kości
 szew skórny (raphe) – łącznotkankowe pasma służące za punkt przyczepu mięśni

Przypisy